Корне — имя собственное.

Фамилия 
 Корне, Ализе (род. 1990) — французская теннисистка.
 Корне, Анри (1884—1941) — французский велогонщик.
 Корне, Жан Шарль (1809—1837) — святой Римско-Католической Церкви.
 Корне, Максвелл (род. 1996) — французский футболист ивуарийского происхождения.
 Корне, Раду (в некоторых источниках Корнеа, 1895—1949) — румынский генерал, участник Первой и Второй мировых войн.

Населённые пункты 
 Корне (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Арденны.

См. также 
 Корнет (значения)